Het alter-ego van het Looney Tunes-personage Daffy Duck
Duck Dodgers in the 24½th Century, een kort tekenfilmpje uit 1953.
Duck Dodgers and the Return of the 24½th Century, een tweede kort tekenfilmpje uit 1980.
Duck Dodgers (animatieserie), een animatieserie uit 2003.